Peter Rice (ingénieur) (1935-1992), ingénieur irlandais ;
 Peter Rice (1966-), homme d'affaires britannique